Miejscowości w Polsce 
 Pikule – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski 
 Pikule – przysiółek wsi Smyków w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Pikule – część wsi Truszki w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo